Pellegrims ist der Familienname folgender Personen:

 Maxime Pellegrims (* 1993), belgischer Eishockeyspieler
 Mike Pellegrims (* 1968), belgischer Eishockeyspieler